Гран-при Сан-Марино 1997 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1997 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 27 апреля 1997 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Хайнц-Харальд Френтцен 1:25,531
 Первая победа: Хайнц-Харальд Френтцен (предыдущая первая победа — Оливье Панис, Гран-при Монако 1996 года; следующая первая победа — Мика Хаккинен, Гран-при Европы 1997 года)

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино